Obba bezeichnet:

 Obba, eine yorubische Göttin
 Obba, auch Abba (Tunesien), eine antike Stadt in Nordafrika
 Titularbistum Obba, ein darauf basierendes Titularbistum der katholischen Kirche
 Obba (Pilze), eine Gattung von Pilzen